Викторин Штри́гель (; 1524,  — 1569, ) — протестантский богослов, ученик и последователь Филиппа Меланхтона.

Будучи профессором Йенского университета, подвергался преследованиями как приверженец синергизма. В 1562 году перешёл в Лейпциг, оттуда в Виттенберг, и, наконец, в Гейдельберг. Главный труд — «Loci theologici» (1581—1584)

Примечания

Литература 
 

Религиозные деятели времён Реформации
Лютеранские теологи
Богословы XVI века
Ректоры Лейпцигского университета